В парному розряді жіночого тенісного турніру ASB Classic 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Патті Фендік і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо-Анн Фолл і Джулі Річардсон 6-3, 6-3

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Джилл Гетерінгтон /  Гретчен Раш (півфінал)

 Джо-Анн Фолл /  Джулі Річардсон (фінал)
 Белінда Кордвелл /  Луїс Філд (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Auckland Open